Chaetoscutula är ett släkte av svampar. Chaetoscutula ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetoscutula